Tempo scaduto (The Care of Time) – romanzo di Eric Ambler del 1981
 Tempo scaduto (Closing Time) – romanzo di Joseph Heller del 1994